Kochanovce può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Kochanovce, comune del distretto di Bardejov, nella regione di Prešov
 Kochanovce, comune del distretto di Humenné, nella regione di Prešov